Головко Олександр Борисович — може значити:
 Головко Олександр Борисович (історик) — український історик
 Головко Олександр Борисович (футболіст) (*1972, Херсон) — український футболіст та футбольний тренер.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок